Кики Д’Эйр (), настоящее имя Дженнифер Бирден (, ) — американская порноактриса и стриптизёрша, член Зала славы AVN.

Биография 
Родилась 18 сентября 1976 года в Мемфисе. Имеет французские и индейские (чероки) корни. О своём детстве говорит, что она была «девочкой, готовой к серьёзному нудистскому бунту». Утверждает, что первый сексуальный опыт у неё был в 12 лет с соседкой.

До карьеры в порно несколько месяцев работала стриптизёршей в одном клубе вместе с матерью. По её словам, матери надоело конкурировать с дочерью за чаевые, и поэтому её уволили. С тех пор они не общались.

В порноиндустрии дебютировала в 1999 году со съёмок в фильме Lesbian Virgins 4 со стриптизёршей из Тампы, Флорида. решив продолжить карьеру в порно, порвала с бойфрендом, который был против и переехала в Лос-Анджелес.

В основном снималась в гетеросексуальном порно, в том числе в гонзо, но иногда работала и с женщинами. Также снималась для журналов, таких как Hustler, Taboo, Gent, Petite и Busty Beauties.

4 октября 2000 года вызвалась принять участие в мероприятии по сбору средств для Фонда медицинского здравоохранения работников порноиндустрии (Adult Industry Medical Health Care Foundation), танцуя в нудистском клубе DeJaVu.

20 января 2001 года объявила об открытии своего веб-сайта. В 2003 году была номинирована на премию AVN Awards в категории «лучшая лесбийская сцена» за фильм New Wave Hookers 6 (вместе с Райан Коннер и Моник ДеМун).

В 2006 году сделала паузу в карьере, переехав в Новый Орлеан и поступила в колледж. Летом 2011 года вернулась к съёмкам.

В 2019 году была введена в Зал славы AVN. Снялась более чем в 400 фильмах.

Награды и номинации 

 2019 — Зал славы AVN

Примечания

Ссылки 
 
 Kiki D’Aire на Internet Adult Film Database (IAFD) 
 Kiki D’Aire на Adult Film Database (AFDB) 
 Kiki D’Aire  на сайте AVN

Порноактрисы США
Члены Зала славы AVN
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Стриптизёрши